«Чёрный ворон» — народная переработка стихотворения-песни унтер-офицера Невского пехотного полка Николая Верёвкина «Под ракитою зелёной», впервые опубликованного газетой «Русский инвалид» 8 сентября 1831 года. Стихотворение «ушло в народ» и бытовало в качестве песни в различных вариантах. Относится к жанру жестоких романсов. Песня считается казачьей и повествует о погибающем казаке, который просит ворона передать родным о своей гибели.

Генерал Пётр Краснов считал её песней донских казаков времён Кавказской войны 1817—1864 годов:

Во время тяжёлой борьбы с кавказскими горцами много было совершено подвигов донскими казаками. Очень часто им приходилось в одиночку обороняться от многочисленного и злобного неприятеля. Подвиги, совершённые донскими казаками во время этой шестидесятилетней войны, так многочисленны, что нет возможности перечислить их все. Много казаков полегло в горах и долинах Кавказа и над их никому не известными могилами нет ни креста, ни памятника. Погибшие в одиночку, без свидетелей, донцы умирали в горах, окружённые воронами да хищными орлами. Там зародилась и эта печальная песня казачья.

Песня «Чёрный ворон» прозвучала в фильме 1934 года «Чапаев» в аранжировке Гавриила Попова. Мелодия песни была лейтмотивом кинокартины, использовалась в увертюре и финальном марше.

Аллюзией на историческую картину стало неоднократное исполнение песни в современном художественном фильме «Особенности национальной охоты».

Песня встречается в художественном фильме «Орда», снятого российским режиссёром Андреем Прошкиным в 2012 году. В конце фильма два ордынца удаляясь в степи, напевают песню «Чёрный ворон» (кыпч. Кара кузгын) на кипчакском (вероятно, на современном карачаево-балкарском) языке. В американо-британском сериале 2019 года «Чернобыль» встречается эта песня, когда в четвёртой серии Павел и Бачо патрулируют зону для отстрела брошенных из-за радиоактивного загрязнения животных.

См. также 

 Ой, то не вечер
 Любо, братцы, любо

Примечания

Литература

Ссылки 
 Песня «Чёрный ворон»
 Николай Верёвкин — поэт-песенник Невского полка (об авторе песни «Чёрный ворон»)
 История одной песни (kizhi.karelia.ru)
 Концертное исполнение «Чёрный ворон» от группы Гражданская оборона
 Песня «Чёрный ворон»
 Песня «Под ракитою зелёной»
 Песня «Чёрный ворон» Записана в ритме движения конницы Музыка: А. Прокофьев Слова: Русская народная песня Исполняет: Мужская группа Государственного русского народного хора. Худ.рук. Я.Хохлов. Исполнение 1969 г.
 Песня (видеоклип) «Чёрный ворон» в исполнении АРТ-Группы «Хор Турецкого». Прекрасное вокальное исполнение.
 Песня «Чёрный ворон» в исполнении Валерия Кипелова (в Зеленограде)
 Пелагея, концерт на 1 канале

Песни по алфавиту
Жестокие романсы
Песни из репертуара Егора Летова
Казачья музыка
Песни о птицах